Любительская эра аргентинского футбола продолжалась с 1891 по 1931 год.

История 
Первый турнир футбольных команд, прошедший вне пределов Великобритании, прошел в Аргентине в 1891 году. В нём участвовали команды, составленные из британских футболистов, эмигрировавших в Аргентину. В последующие 10 лет множество британцев переехали в Южную Америку на поиски лучшей жизни, множество из них занимались футболом. Британцы доминировали в футболе Аргентины до 1900 года, когда в любительском чемпионате Аргентины победа досталась клубу Английской средней школы, составленной из игроков, уже родившихся на территории Аргентины. В последующие десятилетия множество потомков британцев успешно выступали в аргентинских командах.

Конец любительской эры пришёл в 1931 году с появлением Профессиональной аргентинской лиги — Примеры. После этого множество футбольных звезд-аргентинцев уезжали из страны, чтобы играть в Европе, особенно в Италии, включая супезвезд, таких как Раймундо Орси, Луис Монти и Ренато Чезарини.

Чемпионы

Чемпионские звания

Лучшие бомбардиры 
С 1891 по 1903 статистика голеадоров не велась.

Примечания

Ссылки 
 Final Tables Argentina 1891—1900. rsssf.com
 Final Tables Argentina 1901—1910. rsssf.com
 Final Tables Argentina 1911—1920. rsssf.com
 Final Tables Argentina 1921—1930. rsssf.com
 Argentina — List of Topscorers. rsssf.com

См. также 
 Чемпионат Аргентины по футболу
 Кубок Никасио Вилы
 Кубок Славы Муниципалитета Буэнос-Айреса